O Campeonato Paulista de Futebol de 2003 - Série B2 foi a 12ª edição da quinta divisão do futebol paulista, sem equivalência no sistema atual. O Jalesense conquistou o título da edição após vencer a decisão contra o Barueri.

Regulamento 
Primeira Fase: Os 16 clubes são divididos em dois grupos com 8 equipes cada. Todos jogam entre si em turno e returno. Os 4 clubes mais bem classificados de cada grupo avançam à fase final. O último colocado de cada grupo seria rebaixado à Série B3 em 2004.Fase Final: Os 8 clubes jogam entre si em um único grupo, em turno e returno. Os 2 clubes mais bem classificados são promovidos à Série B1 de 2004. O primeiro colocado desta fase é declarado vencedor do Campeonato.

Participantes

Classificação da 1ª fase 

* Seriam rebaixados, mas foram salvos pela não ocorrência da Série B3 em 2004.

Classificação da 2ª fase

Premiação

Classificação geral

Ver também 
 Federação Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol de 2003 - Série A1
 Campeonato Paulista de Futebol de 2003 - Série A2
 Campeonato Paulista de Futebol de 2003 - Série A3
 Campeonato Paulista de Futebol de 2003 - Série B1
 Campeonato Paulista de Futebol de 2003 - Série B3

Campeonato Paulista de Futebol - Quinta Divisão
Futebol de 2003 no Brasil